Черкасский поселковый совет () — названия поселковых советов на Украине:

 Черкасский поселковый совет — в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Черкасский поселковый совет — в Славянском районе Донецкой области.